Fußfehler steht für
Fußfehler (Tennis)
bestimmte Krankheitsbilder in der Orthopädie
 Knickfuß
 Spreizfuß
 Hohlfuß
 Spitzfuß